Слободищенська сільська рада — Вінницька область, Іллінецький район
 Слободищенська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Бердичівський район